Hoekwater is een achternaam en kan verwijzen naar:

 Cornelis Hoekwater (1801-1877), Nederlands burgemeester en lid van de Tweede Kamer
 Adriaan Jan Hoekwater Czn (1827-1889), Nederlands burgemeester
 W.H. Hoekwater (1865 -?), Nederlands onderwijzer en tekenaar
 Tamara Hoekwater (1972), Nederlands zangeres

Nederlandse of Vlaamse achternaam